Вильясаррасино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Население — 168 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del municipio
 Web del Ayuntamiento
 Información en el periódico El norte de Castilla
 Web personal sobre la localidad
 Imágenes del pueblo
 Turismo en la provincia

Муниципалитеты Паленсии